Alpena ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alpena (Arkansas), im Boone County
 Alpena (Michigan), im Alpena County
 Alpena (South Dakota), im Jerauld County
 Alpena (West Virginia), im Randolph County
 Alpena Junction, im Alpena County, Michigan
 Alpena County, Verwaltungseinheit in Michigan

Sonstiges:
 Alpena (Schiff), ein 1880 gesunkener Raddampfer
 Alpena County Regional Airport, Airport im Alpena County, Michigan
 Alpena Mine, Mine im St. Louis County, Minnesota
 Alpena City Hall Historical Marker, Park im Alpena County, Michigan
 Alpena County Courthouse Historical Marker, Park im Alpena County, Michigan
 Alpena County Park, Park im Alpena County, Michigan
 Alpena Gap Recreation Site, Park im Randolph County, West Virginia
 Alpena State Park, Park im Alpena County, Michigan
 Alpena Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Alpena Bathhouse and Swimming Pool, in Alpena, South Dakota, ID-Nr. 00000727
 Alpena County Courthouse, in Alpena, Michigan, ID-Nr. 83003643
 Alpena Light, in Alpena, Michigan, ID-Nr. 06000197